Barada steht für:
 Barada, ein Fluss in Syrien
 Barada (Malaka Tengah), eine Verwaltungseinheit in Westtimor, Indonesien
 Barada TV, ein syrischer Satellitenfernsehsender aus London

Barada ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Barada (* 1977), ägyptischer Squashspieler
 Akimi Barada (* 1991), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Barrada